Ге́хтер (; ) — немецкая и ев-рейская фамилия.

Известные носители:
 Гехтер, Иосиф (Михаил Себастьян; 1907—1945) — румынский писатель.
 Гехтер, Линус (род. 2004) — немецкий футболист.
 Гехтер, Симон (род. 1965) — австрийский экономист.

См. также 
 Гехт
 Гехтман